

Болести — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Болести — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Болести — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства